Эскадренные миноносцы типа (класса) «Доброволец» — серия разнотипных эскадренных миноносцев российского флота.

 Эскадренные миноносцы типа «Всадник»;
 Эскадренные миноносцы типа «Украйна»;
 Эскадренные миноносцы типа «Финн»;
 Эскадренные миноносцы типа «Охотник».